Issakow oder Issakowa (weibliche Form) bzw. Isakov oder Isakova ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Alan Isakov (* 1979), südafrikanischer Singer-Songwriter
 Ismail Issakowitsch Issakow (* 1950), kirgisischer General und Politiker
 Iwan Stepanowitsch Issakow (1894–1967), sowjetischer Admiral
 Jewgenija Leonidowna Issakowa (* 1978), russische Hürdenläuferin
 Marija Grigorjewna Issakowa (1920–2011), sowjetische Eisschnellläuferin
 Mile Isakov (* 1950), serbischer Politiker und Diplomat
 Nina Sergejewna Issakowa (* 1928), sowjetische Sängerin und Politikerin
 Svetlana Issakova (* 1993), estnische Eiskunstläuferin

 Victor Isakov (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Walentin Iwanowitsch Issakow (1928–1997), sowjetischer Wirtschaftsfunktionär
 Wiktor Fjodorowitsch Issakow (* 1932), sowjetischer Diplomat
 Wladimir Wjatscheslawowitsch Issakow (* 1970), russischer Sportschütze